Treni – mezzi di trasporto per passeggeri e merci
 Treni – canti funebri
 Treni  – testo biblico delle Lamentazioni
 Treni – appendici del corpo, destinate alla locomozione, nei quadrupedi di medie e grandi dimensioni
 Treni –  album di Luca Bonaffini del 2002

Pagine correlate 
 Treno (disambigua)